Baião peut désigner :

Toponymes

Baião, ville et municipalité située dans l'État du Pará ;

Baião, ville et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;

Culture
le baião, genre musical brésilien.

Homonymie de toponyme